Davisov pokal 1966 je bil petinpetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Vzhodni del

Cona A

Cona B

Finale

Evropski del

Cona A

Finale

Cona B

Finale

Mednarodni del

Prvi krog

Finale

Challenge

1966 v športu
1966